

Geografia

Italia
Caneva – comune in Provincia di Pordenone
Caneva – frazione di Tolmezzo in provincia di Udine

Persone
Alberto Caneva – doppiatore italiano
Bruno Caneva – saltatore con gli sci e militare italiano
Carlo Caneva – generale italiano
Giacomo Caneva – fotografo italiano
Giovanni Battista Caneva – sportivo, sindacalista e politico italiano
Riccardo Caneva – cestista italiano
Romano Caneva – pugile italiano